Florina néven ismert:

 Florina latin női név
 Flórina (régi magyar nevén 'Lerin') görögországi város
 Flórina prefektúra Nyugat-Makedóniában